Гламазды — деревня в Куньинском районе Псковской области России. Входит в состав Слепнёвской волости.

Расположена в 29 км к югу от райцентра Кунья и в 1 км к югу от волостного центра Слепнёво.

Население 
Численность населения деревни на 2000 год составляла 30 жителей.

История 
До 2005 года деревня входила в состав ныне упразднённой Морозовской волости с центром в деревне Слепнёво.

Примечания 

Населённые пункты Куньинского района